Tamar es un nombre femenino de origen hebreo (תמר), que signifíca palmera, y que puede designar a:

Personajes 
 Tamar, nuera de Judá, madre de Farés y Zera, citada en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo I.
 Tamar, hija de David, personaje bíblico del Antiguo Testamento.
 Tamar de Georgia, reina de Georgia que gobernó de 1184 a 1213.
 Tamar Braxton, cantante, actriz y modelo estadounidense nacida en 1977.
 Tamar Kaprelian, compositora y cantante armenia-estadounidense nacida en 1986.
 Tamar Novas, actor español nacido en 1986.

Geografía 
 Río Tamar en Cornualles, al sudoeste de Inglaterra.
 Concejo Regional Tamar, en Israel.

Otros 
 Tamar (historieta), un cuaderno de aventuras publicado en España entre 1961 y 1996.

Nombres femeninos